Märtin ist der Familienname folgender Personen:

 Boto Märtin (* 1928), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Doris Märtin (* 1957), deutsche Autorin und Sprachwissenschaftlerin
 Markko Märtin (* 1975), estnischer Rallyefahrer
 Ralf-Peter Märtin (1951–2016), deutscher Historiker, Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Martin
 Mertin